Romang steht für:

 Romang, ein Ort in Argentinien
 Romang (Insel), eine indonesische Insel
 Romang (Sprache), eine Sprache auf der indonesischen Insel Romang

Romang ist der Familienname von

 Alfred Romang (1869–1909), Schweizer Architekt
 Johann Jakob Romang (1831–1884), Schweizer Schriftsteller
Johann Peter Romang (1802–1875), Schweizer evangelischer Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Theofilo Romang alias Peter Wingeier (1828–1898), Schweizer Auswanderer